Hills and Dales (Kentucky)
 Hills and Dales (Ohio)

Desambiguação